— японская певица. Наиболее популярны её исполнения вступительной и заключительной песен для аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо»: «Прогулка» и «Мой сосед Тоторо». Она известна своим чистым, лёгким голосом.

Адзуми окончила среднюю школу высшей ступени в Канадзаве. Замужем и имеет дочь . Имя до замужества — . Работает в компании .

Песни для Studio Ghibli 
  (1986, Небесный замок Лапута)
  (1988, Мой сосед Тоторо)
  (1988, Мой сосед Тоторо)
  (1988, Мой сосед Тоторо)
  (1988, Мой сосед Тоторо)
  (1989, Ведьмина служба доставки)
  (1989, Ведьмина служба доставки)

Примечания

Ссылки 
 DoReMi Forest — официальный сайт компании
 Адзуми Иноуэ в энциклопедии Anime News Network